Hook (crochet en anglais) peut renvoyer à :

Patronyme 
 Sidney Hook (1902-1989), philosophe américain ;
  :
 James Hook (1746-1827), compositeur et organiste anglais ;
 James Hook (1985-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 James Hook, appelé le capitaine Crochet en français, personnage de l'univers de Peter Pan.
 Peter Hook (1956-), musicien anglais ;
 Sarah Catherine Hook (1995-), actrice américaine.

Toponyme 
 Red Hook, quartier de la ville de New York aux États-Unis ;
 Hook, localité peu peuplée du sud de la région Canterbury de l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 La rivière Hook, torrent de l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Hook, une communauté du pays de Galles, au Royaume-Uni, située dans le comté du Pembrokeshire.

Technique 
 Hook (informatique), technique informatique.
 Hook, en français « accroche », motif utilisé dans la musique populaire – souvent sous la forme d'un bref riff, passage ou idiotisme destiné à capter l'attention de l'auditeur.

Divertissement 
 Hook ou la Revanche du capitaine Crochet (1991), film américain réalisé par Steven Spielberg.
 Hook, un jeu vidéo par Ocean Software, sorti en 1992 sur Amiga, Atari ST et DOS ;
 Hook, un jeu vidéo par Sony Imagesoft, sorti en 1992 sur Mega Drive, Mega-CD, Super Nintendo, NES, Game Boy et Game Gear ;
 Hook, un jeu vidéo par Irem, sorti en 1992 sur borne d'arcade.

Divers 
 Hook. est l’abréviation botanique standard de William Jackson Hooker.
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre